Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1980
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1980